Црква Светог Илије може да буде: